Леонид Григорьевич Брич (; род. 12 декабря 1958, д. Заплесье, Дрогичинский район, Брестская область, Белорусская ССР, СССР) —  белорусский государственный и политический деятель, депутат Палаты представителей Национального собрания VI и VII созыва. Член Совета Палаты представителей.

Биография 
Родился 12 декабря 1958 года в деревне Заплесье Дрогичинского района Брестской области.

Учился в Пинском мясомолочном техникуме. С 1978-го по 1980 год проходил службу в армии.

Образование высшее — окончил Могилевский технологический институт, получив квалификацию «Инженер-технолог».

Работал технологом, начальником отдела общественного питания управления рабочего снабжения «Главполесьеводстрой» города Пинска, директором Пинского треста столовых и ресторанов, директором открытого акционерного общества «Надзея-Пинск», генеральным директором открытого акционерного общества «Берестейский пекарь» города Бреста.

Избирался депутатом Брестского областного Совета депутатов 26-го и 27-го созывов. Являлся депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва.

Член Белорусской патриотической партии и Совета Брестской областной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь».

Депутат Палаты представителей

VI созыв (11 октября 2016 — 6 декабря 2019) 
Занимал должность заместителя председателя Постоянной комиссии по экономической политике.

Законопроекты:

 «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об объектах, находящихся только в собственности государства, и видах деятельности, на осуществление которых распространяется исключительное право государства»;
 «О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Республикой Индия об инвестициях»;
 «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества».

VII созыв (с 6 декабря 2019) 
Занимает должность председателя Постоянной комиссии по экономической политике, член Совета Палаты представителей.

Законопроекты:

 «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Узбекистан о взаимном поощрении и защите инвестиций»;
 «О саморегулируемых организациях».

Выборы

Награды 

 Медаль «За трудовую доблесть» (СССР);
 Юбилейные медали;
 Почётные грамоты:
 Национального собрания Республики Беларусь;
 Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь;
 Брестского областного исполнительного комитета;
 Брестского областного Совета депутатов.

Семья 
Женат, имеет сына и дочь.

Примечания 

Родившиеся 12 декабря
Родившиеся в 1958 году
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Дрогичинском районе
Депутаты Палаты представителей (Белоруссия)
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании